Калбертсон () — английская фамилия. Известные носители:

 Калбертсон, Брайан (род. 1973) — американский музыкант, инструменталист, продюсер и артист из города Декейтер, Иллинойс.
 Калбертсон, Фрэнк Ли (род. 1949) — американский астронавт-исследователь.
 Калбертсон, Эли (1891–1955) — американский игрок в бридж.